Gabrielle Dumontet, sculptrice française.
 Jean-Marc Dumontet, producteur et homme d'affaires français.
 Anick Dumontet, animatrice de la télévision québécoise.